André Derain (1880-1954), pintor francès 
 Derain (cràter), cràter d'impacte al planeta Mercuri 
 Quadrangle Derain, un dels 15 quadrangles definits per la cartografia de Mercuri aprovats per la Unió Astronòmica Internacional